Шарль-Анжели́к-Франсуа Юше́, граф де Лабедуайе́р (, ) — бригадный генерал Первой империи, адъютант и спутник Наполеона при Ватерлоо.

Биография 
В 20 лет поступил на военную службу. В 1806—1807 годах участвовал в войнах с Россией в Польше и Пруссии и был назначен адъютантом к маршалу Ланну. В 1808 году сражался в Испании и был ранен при Туделе.

Выздоровев, в 1809 году находился в штабе принца Евгения Богарне и за отличие был назначен командиром 112-го линейного полка.

В 1813 году отличился при Люцене и Бауцене и был ранен при Кольберге.

После первого отречения Наполеона и реставрации Бурбонов Лабедуайер снова вступил в армию: ему был пожалован орден Святого Людовика и он был отправлен в Гренобль командовать 7-м линейным полком.

В марте 1815 года, когда император вернулся с Эльбы, Лабедуайер примкнул к нему с частью своего полка и своим примером увлёк всю армию. Он был назначен бригадным генералом и включен в число пэров Франции.

Сражался в битве при Ватерлоо в качестве генерал-адъютанта императора. Затем поспешил в Париж, где на заседании палаты пэров 22 июня резко возражал против Бурбонов, отстаивая наследственные права Наполеона II. После второй реставрации Лабедуайер намеревался бежать в Америку (министр полиции Фуше выдал ему паспорт, чтобы он выехал в Швейцарию), однако вернулся в Париж, чтобы участвовать в заговоре против Бурбонов. 2 августа 1815 года генерал был арестован, передан военному суду и, несмотря на защиту Бенджамена Констана, осуждён и расстрелян, проявив при расстреле необычайную твёрдость. Похоронен на кладбище Пер-Лашез. Наполеон завещал детям Лабедуайера 150 000 франков.

Награды
 Орден Почётного легиона
 офицер (21 июня 1813) 
 легионер (23 июня 1809)
 Орден Железной короны (11 августа 1809)
 Орден Святого Людовика (1814)

Образ в искусстве 
 «За императора» / Pour l'empereur (Франция, 1911), режиссёры Андре Кальметт, . В роли Лабедуайера снялся сам Кальметт.
 В советско-итальянском художественном фильме «Ватерлоо» (1970, режиссёр С. Ф. Бондарчук) образ Лабедуайера создал французский актёр .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Шарль Анжелик Юше Лабедуайер на сайте Napoleon & Empire (на английском языке).

 

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Казнённые военные
Расстрелянные во Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Жертвы Белого террора во Франции
Казнённые во Франции в XIX веке